Лесные братья:

 Лесные братья — советский фильм 1942 года.
 Лесные братья (1905—1906) — участники партизанского движения в Прибалтике во время российской революции 1905—1907 годов.
 Лесные братья — вооружённые националистические формирования, действовавших в 1940—1950-е годы на территории Прибалтики (Литвы, Латвии, Эстонии), а также в западных районах Псковской области РСФСР.
 Лесные братья — российский документальный фильм 2004 года.
 Лесные братья (Азербайджан).
 Лесные братья (Грузия).
 Лесные братья — одно из ранних наименований скаутов, пионеров.
 Лесные братья — повесть Гайдара.
 Лесные братья — ленинградская бит-группа.